

Patronymes 
Zotov (masculin ; ) ou Zotova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikita Zotov (1644-1717), tuteur du tsar Pierre  de Russie
 Matvei Zotov (1914-1970), pilote de chasse soviétique durant la Seconde Guerre mondiale
 Viktor Zotov (1919-1988), pilote de chasse soviétique durant la Seconde Guerre mondiale

Patronyme russe